Hoppelpoppel ist eine Süßspeise aus süßer Sahne, Eidotter und Zucker, die im Wasserbad cremig geschlagen werden. Aromatisiert wird Hoppelpoppel je nach Rezept mit  Arrak, Vanille und Muskatnuss. Es gibt warme wie kalte Varianten, die beide zum Dessert gegessen werden.

In Nord- und Ostdeutschland kann der Begriff auch einen Milchshake bezeichnen.

Süßspeise